Звёздные войны (саундтрек) (), впоследствии выпущенный под названием Звёздные войны: Новая надежда (саундтрек) — саундтрек к фильму «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» 1977 года, созданный Джоном Уильямсом и исполненный Лондонским симфоническим оркестром под управлением автора. Музыка была записана за восемь сессий в студии Anvil в Денхеме, Англия, 5, 8-12, 15 и 16 марта 1977 года и оркестрована частым партнёром Уильямса , который также позже оркестровал музыку для «Империи наносит ответный удар» и «Возвращению Джедая». Музыка была записана инженером  и отмонтажированна Кеннетом Уоннбергом, а партитуры были спродюсированы режиссером Новой надежды Джорджем Лукасом и под руководством , руководителя музыкального отдела 20th Century Fox.

Альбом саундтрека был выпущен  как двойной LP в США в июне 1977 года. Главная тема альбома достигло 10-го места в Billboard Hot 100, а  темы фильма от  стала синглом номер один в США в октябре 1977 года. Альбом саундтрека стал сертифицированным золотым и платиновым Американская ассоциация звукозаписывающих компаний и получил множество наград, в том числе премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Грэмми» в категории «Лучшая музыка к фильму и саундтрек». В 2004 году он был сохранен Библиотекой Конгресса в Национальном реестре аудиозаписей, назвав его «значимым в культурном, историческом или эстетическом отношении». В 2005 году Американский институт киноискусства назвал оригинальный саундтрек из «Звёздных войн» самым запоминающимся за всю историю американского фильма.

В 2016 году альбом был переиздан  на виниле, CD и цифровых форматах вместе с другими саундтреками Уильямса к «Звёздным войнам». Walt Disney Records ремастировал и переиздал саундтрек на виниловый LP 1 декабря 2017 года, а также к CD и цифровым форматам 4 мая 2018 года.

Оригинальный выпуск 1977 года 
Оригинальный выпуск саундтрека 1977 года под названием «Звёздные войны (саундтрек)» () включал в себя плакат с картиной художника-фантаста , изображающий финальную битву за Звезду смерти из конца фильма. Альбом был выпущен в формате двух виниловых дисков, которые были заранее приспособлены для проигрывателей с ; при этом на первой пластинке были записаны музыка со сторон 1 и 4, а на второй — музыка со сторон 2 и 3. Такой подход позволял установить человеку оба диска на проигрыватель, и необходимость их ручного переворота возникала лишь после получаса непрерывного прослушивания музыки.

Трэк-лист 
Первый релиз на LP от 20th Century Records. Для оригинального саундтрека Уильямс выбрал 75 минут музыки из 88 минут. Чтобы обеспечить музыкальное разнообразие, он не следовал хронологическому порядку фильма.

Этот трек-лист также публикуется в LP-релизе Sony Classical в 2016 году, а также в LP и CD-релизах Walt Disney Records в 2017 и 2018 годах соответственно.

Общее время: 74:58

Персонал 
Первые скрипки

Невилл Тавил (главный), Робин Студт (руководитель), Ирвин Ардитти (руководитель), Б. Томас (заместитель руководителя), Стэнли Касл, Сидни Колтер, Деннис Гейнс, Роберт Реталлик, К. Рувим, Норман Фриман, Макс Вебер, Робин Брайтман, Брайан Гоултон

Вторые скрипки

Уорик Хилл (руководитель), Нил Уотсон (со-руководитель), Сэмюэл Артис, Уильям Браун, Томас Кук, Терри Мортон, Джек Стедман, Дональд Стюарт, Томас Свифт, Дэвид Уильямс, Р. Кларк, Г. Крис, Д. Ллевеллин

Альты

Александр Тейлор (руководитель), Брайан Кларк (со-руководитель), Питер Норрисс (заместитель руководителя), Патрик Хули, Майкл Митчелл, Дэвид Хьюм, Уильям Сэмптон, Патрик Вермонт, Уильям Красник, Эрик Катбертсон

Виолончели

Дуглас Каммингс (руководитель), Морис Мейлин (со-руководитель), Рэй Адамс (заместитель руководителя), Джек Лонг, Кен Лоу, Дуглас Паури, Фрэнсис Сондерс, Клайв Гиллинсон, Том Сторер, К. Глоссоп

Контрабасы

Брюс Моллинсон (руководитель), Артур Гриффитс (заместитель руководителя), Джон Купер, Джеральд Ньюсон, Пашанко Димитрофф, Гулсон Нил

Флейты

Ричард Тейлор (руководитель), Лоури Сандерс, Фрэнсис Нолан

Гобои

Роджер Лорд (руководитель), Энтони Камден (руководитель)

Кларнеты

Дж. Браймер (руководитель), Рональд Мур, Р. Джовитт

Фаготы

Роберт Буртон (руководитель), Питер Фрэнсис

Горны

Дэвид Криппс (руководитель), Джон Рук (помощник руководителя), Энтони Чиделл, Грэм Уоррен, Джеймс Куэйф, Джеймс Браун, С. Рединг, Дж. Баттерворт

Трубы

Морис Мерфи (руководитель), Уильям Ланг, Норман Арчибальд, Р. Изен

Тромбоны

Д. Вик (руководитель), Эрик Крис (руководитель), Фрэнк Матисон

Тубы

Дж. Флетчер (руководитель), Стивен Вик

Литавры

Курт-Ганс Гоедике (руководитель)

Перкуссии

Майкл Фрай (руководитель), Рэй Норткотт

Арфы

Рената Шеффель-Штайн (руководитель), Дж. Марсон

Фортепиано/Челеста

Роберт Нобл (руководитель), М. Раунд

Последующие выпуски

История выпусков

Выпуск 1986 года 
Первый выпуск на CD от Polydor Records в 1986 году. По содержанию и упаковке он идентичен релизу LP.

Первый диск
 «Main Title» — 5:21
 «Imperial Attack» — 6:16
 «Princess Leia’s Theme» — 4:22
 «The Desert and the Robot Auction» — 2:52
 «Ben’s Death and TIE Fighter Attack» — 3:46
 «The Little People Work» — 4:01
 «Rescue of the Princess» — 4:46
 «Inner City» — 4:13
 «Cantina Band» — 2:45

Диск второй
 «The Land of the Sandpeople» — 2:49
 «Mouse Robot and Blasting Off» — 4:01
 «The Return Home» — 2:45
 «The Walls Converge» — 4:32
 «The Princess Appears» — 4:03
 «The Last Battle» — 12:06
 «The Throne Room and End Title» — 5:27

Star Wars Trilogy: The Original Soundtrack Anthology 

В 1993 году 20th Century Fox Film Scores выпустили бокс-сет из четырёх CD дисков, содержащий музыку из оригинальной трилогии «Звёздных войн». Этот выпуск впервые ознаменовался тем, что полное содержание оригинальных двойных LP-релизов музыки первых двух фильмов стало доступно на CD. Первый диск в серии был посвящен «Звёздным войнам», а остальные треки — на четвертом.

Поскольку каждая реплика записывается несколько раз, обычно с различными оркестровыми различиями, окончательное решение о том, какие фрагменты используются и/или как они редактируются для создания треков, принимал музыкальный редактор Кеннет Ваннберг. В промежутке между оригинальным релизом LP и выпуском Anthology эта разбивка была потеряна. Из-за этого многие реплики, используемые в Anthology, не совпадают. Это наиболее очевидно по реплике «The Throne Room». Кроме того, треки были переупорядочены, чтобы лучше соответствовать их хронологическому порядку в фильме.

Альтернативную версию Главной темы «Звёздных войн» можно услышать в финальных титрах «Звёздных войн: Скайуокер. Восход» и включена в саундтрек к фильму.

Переиздания специальных изданий 1997 и 2004 годов 
Выпуск 1997 года включает в себя музыку к фильму, а также включет расширенные и неизданные треки.

Переиздания Disney 2017 и 2018 годов 
Walt Disney Records переиздал оригинальный альбом саундтрека 1977 года в цифровых форматах и ​​потоковых сервисах 1 января 2017 года и на записи LP 1 декабря 2017 года, чтобы совпасть с сороковой годовщиной фильма в том же году. Переиздание LP включало в себя ремастированный саундтрек, художественную голограмму с ручной гравировкой и 48-страничную книгу, содержащую производственные фотографии, заметки из вкладышей и эссе о Джоне Уильямсе и музыке из «Звёздных войн».

4 мая 2018 года Disney выпустила обновленное издание оригинальной программы для альбомов 1977 года на CD, в виде цифровых загрузок и потоковых сервисов. Этот ремастер был вновь собран  и Skywalker Sound из самых качественных доступных мастер-лент, а не мастер-дисков альбома 1977 года. На этих переизданиях финальный трек («The Throne Room and End Title») представлен с правильной скоростью и высотой тона, слегка ускоренный по сравнению с оригинальными LP, CD и релизами Sony 2016 года.

Награды 
 Премия «Оскар» за лучшую музыку к фильму (1977)
 Премия «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму (1977)
 Премия BAFTA за лучшую музыку к фильму (1978)
 Премия «Грэмми» за лучший саундтрек для визуальных медиа (1978)
 Премия «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение (1978) — за Main Title
 Премия «Грэмми» за лучшее инструментальное поп-исполнение (1978)
 Премия «Сатурн» за лучшую музыку (1977) — совместно с Близкие контакты третьей степени
 Лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет по версии AFI (2005)

Сертификации

Оригинальный журнал записи 
Музыка «Звёздных войн» была записана в течение восьми дней в марте 1977 года. В выпуске саундтрека к специальному изданию RCA Victor 1997 года подробно рассматривался журнал записи всех реплик в фильме.

См. также 
 Музыка «Звёздных войн»

Примечания

Ссылки 
 

Звёздные войны: Новая надежда
Саундтреки Лондонского симфонического оркестра
Новая надежда
Саундтреки Sony Classical Records
Премия «Грэмми» за лучший саундтрек для визуальных медиа
Саундтреки 1977 года